Prix de Rome, Franse prijs voor jonge kunstenaars en architecten (1663-1968)
 Prijs van Rome (België), Belgische prijs voor jonge kunstenaars en architecten (1832-1975)
 Prix de Rome (Canada), Canadese prijs voor architecten (sinds 1987)
 Prix de Rome (Nederland), Nederlandse prijs voor kunstenaars en architecten (sinds 1807)
 Prijs van Rome (Verenigde Staten), prijs voor kunstenaars en architecten, van de American Academy in Rome (sinds 1906)